Claudia de Vaudémont, también conocida como Claudia Francisca de Lorena (en francés, Claude Françoise de Lorraine; Nancy, 6 de octubre de 1612-Viena, 2 de agosto de 1648), fue una noble francesa. Fue la segunda hija del duque Enrique II de Lorena y de Margarita Gonzaga, hija del duque Vicente I Gonzaga de Mantua y de Montferrato, y de Leonor de Médici. Su hermana mayor fue la duquesa Nicole de Lorena. Sus abuelos paternos fueron el duque Carlos III de Lorena y Claudia de Francia.

Matrimonio 
Claudia casó con su primo hermano, el duque Nicolás II de Lorena, hijo de su tío, el duque Francisco II, y de Cristina de Salm. Los niños habidos de este matrimonio fueron los siguientes: 

 Fernando Felipe (1639-1659).
 Carlos V (1643-1690), duque de Lorena.
 Ana Leonor (1645-1646).
 María Ana (1648-?), murió muy joven.
 Ana María Teresa (1648-1661), abadesa de Remiremont.
 
El 8 de marzo de 1634, el Papa declaró a Nicolás II en Nullo e sacris ordinis constitutum, privándole así de la cardinalate y la administración de la diócesis de Toul. En el consistorio del 22 de marzo de 1634, el Papa comunicó la noticia a los cardenales. 

En 1661, su marido abdicó el trono, siguiendo el camino de su hermano mayor, Carlos IV, quien estaba casado con Nicole, la hermana mayor de Claudia.

Claudia de Lorena falleció a los 35 años después de dar a luz a las gemelas, Ana María y María Ana. Fue enterrada en la Iglesia de Saint-François-des-Cordeliers en Nancy, Lorena.

Referencias

 Henry Bogdan: La Lorraine de ducs, sept siècles d’histoire, 2005.
 Georges Poull: La maison ducale de Lorraine, 1991.

de Lorena, Claudia
Casa de Lorena-Vaudémont
Duquesas de Lorena
Fallecidas por parto
Francesas del siglo XVII
Fallecidos en Viena